Winter Rose:

 Winter Rose — канадская хард-рок-группа, образованная в Монреале.
 Winter Rose — дебютный и единственный студийный альбом канадской глэм-метал-группы Winter Rose.